Sugo (ital. für Saft, Sauce)
 steht für Sauce in der italienischen Küche, wird außerhalb Italiens oft auf italienische Tomatensauce verengt
 eine philippinische Fernsehserie, siehe Sugo (Fernsehserie)
 Sugo (Takizawa), Stadtteil von Takizawa in der japanischen Präfektur Iwate

Siehe auch: